Frontó (arquitectura), conjunt que forma part de l'entaulament
 Frontó, canxa de joc
 Per a les parets del trinquet, vegeu trinquet (esport)
 Toponímia: El Frontó, cim de Mallorca
 Biografies:
 Marc Aufidi Frontó, cònsol romà el 199 i el 217
 Caci Frontó, orador romà 
 Marc Corneli Frontó, conegut com "l'Orador", destacat orador romà, el més important després de Ciceró
 Frontó d'Emisa, retòric grec
 Juli Frontó, magistrat i militar romà
 Octavi Frontó, pretor romà
 Papiri Frontó, jurista romà del segle II
 Vibi Frontó, militar romà
 Frontó (poeta), poeta grec